Németország
Rehe, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

 Kína
Rehe, 1941-ig Kína egyik tartománya, utána beolvasztották Hopej tartományba